Desa Tlogomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 110,14), Jawa Tengah, 
 Desa Tlogomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 110,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar